L'Homme orchestre peut faire référence à :
 L'Homme orchestre, film français réalisé par Georges Méliès, sorti en 1900 ;
 L'Homme orchestre, film franco-italien réalisé par Serge Korber, sorti en 1970 ; 
 L'Homme-orchestre, film d'animation américain des studios Pixar, réalisé par Mark Andrews et Andrew Jimenez, sorti en 2006.